Аве́ринцев — русская фамилия. 

 Аверинцев, Иван Васильевич (1881—1954) — русский художник.